Анжело:
 Анжело, Ив (род. 1956) — французский кинооператор, сценарист и режиссёр.
 Анжело де Сорр (1822—1881) — французский писатель.
 Анжело Фортунато — персонаж Marvel Comics, один из Веномов.
 Анжело (род. 1975) — бразильский футболист.

 Анжелу, Каролина Беатриш (Carolina Beatriz Ângelo; 1878—1911) — португальская врач-хирург и феминистка.

См. также 
 Анжелло
 
 Анжелу, Майя